Aucassin et Nicolette peut désigner :
 Aucassin et Nicolette, une œuvre littéraire de la fin du xiie siècle ou de la première moitié du xiiie siècle ;
 Aucassin et Nicolette, un opéra en trois actes de Paul Le Flem ;
 Aucassin et Nicolette, un opéra comique français composé par André Grétry ;
 Aucassin et Nicolette, un opéra composé par Mario Castelnuovo-Tedesco.